Huyện

 Châu Thành A, een huyện in de Vietnamese provincie Hậu Giang
 Châu Thành (An Giang), een huyện in de Vietnamese provincie An Giang
 Châu Thành (huyện Bến Tre), een huyện in de Vietnamese provincie Bến Tre
 Châu Thành (Đồng Tháp), een huyện in de Vietnamese provincie Đồng Tháp
 Châu Thành (Hậu Giang), een huyện in de Vietnamese provincie Hậu Giang
 Châu Thành (Kiên Giang), een huyện in de Vietnamese provincie Kiên Giang
 Châu Thành (Long An), een huyện in de Vietnamese provincie Long An
 Châu Thành (huyện Sóc Trăng), een huyện in de Vietnamese provincie Sóc Trăng
 Châu Thành (huyện Tây Ninh), een huyện in de Vietnamese provincie Tây Ninh
 Châu Thành (Tiền Giang), een huyện in de Vietnamese provincie Tiền Giang
 Châu Thành (huyện Trà Vinh), een huyện in de Vietnamese provincie Trà Vinh

Thị trấn

 Thị trấn Châu Thành (thị trấn Tây Ninh), huyện Châu Thành, Vietnamese provincie Tây Ninh
 Thị trấn Châu Thành (thị trấn Bến Tre), huyện Châu Thành, Vietnamese provincie Bến Tre
 Thị trấn Châu Thành (thị trấn Sóc Trăng), huyện Châu Thành, Vietnamese provincie Sóc Trăng
 Thị trấn Châu Thành (thị trấn Trà Vinh), huyện Châu Thành, Vietnamese provincie Trà Vinh